Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988 se dispute à Guarujá du 7 au .

Mercedes Paz remporte le simple dames. En finale, elle bat Rene Simpson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bettina Fulco et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Bresil
Compétition de tennis dans l'État de São Paulo
Sport au Brésil en 1988
Tennis en novembre 1988